Robison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry W. Robison
 Bruce H. Robison